Castagneto ist der Name folgender Orte:
 Castagneto Carducci, Gemeinde in der Provinz Livorno (Toskana)
 Castagneto Po, Gemeinde in der Provinz Turin (Piemont)
 Castagneto, Ortsteil der Gemeinde San Godenzo in der Provinz Florenz, Italien

Castagneto ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Battista Castagneto (* 1851; † 1900), italienisch-brasilianischer Maler